Mravín je malá vesnice, část obce Jenišovice v okrese Chrudim. Nachází se asi 2 km na severovýchod od Jenišovic. Prochází zde silnice II/305. V roce 2009 zde bylo evidováno 30 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 45 obyvatel.

Mravín je také název katastrálního území o rozloze 2,46 km2.

Historie 
V roce 2007 obec oslavila 550 let od písemné zmínky o vsi z roku 1457. Ovšem novodobé bádání ukazuje, že desetiletí zažitý letopočet 1. písemné zmínky nemusí být zdaleka konečný. Zde byli August Sedláček i Antonín Profous lehce nepozorní, když přehlídli zmínku o vsi Mravín v odúmrtním řízení po Ješkovi z Popovce provolané v roce 1410. Zajímavé je, že v dalších opakovaných provoláních Mravín už nefiguruje.

Reference

Literatura 
 ČERNOHORSKÝ, Ondřej, KRÁL, Martin: Nález dutého haléře Karla IV. z Mravína (okr. Chrudim). In: Numismatický sborník. Praha : Filosofický ústav Akademie věd ČR, sv. 33/2, 2019, s. 237–241.
 
 VÍCH, David: Průzkum polohy Háj u Luže s relikty úvozových cest. In: Archaeologia historica. Brno : Masarykova univerzita, roč. 38, 2013, č. 2 (2013), s. 705–729.

Externí odkazy 
 
 
 
 Průzkum polohy Háj u Luže s relikty úvozových cest (o archeologických nálezec u obce Mravín)

Vesnice v okrese Chrudim
Sídla ve Svitavské pahorkatině
Jenišovice (okres Chrudim)